In 2010 werd het wereldkampioenschap basketbal gehouden in Turkije. Er speelden 24 nationale teams mee voor de derde keer in de geschiedenis sinds het toernooi in 1986. Het toernooi is van start gegaan op 28 augustus en duurde tot 12 september 2010.

De loting voor het WK vond plaats op 15 december 2009 in Istanboel. Na vier groepen van zes, werd een knock-outfase gespeeld, dat eindigde in een finale tussen Turkije en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten wonnen deze wedstrijd ruim, met 81-62, en werden voor de vierde keer in de geschiedenis wereldkampioen. De derde plaats was weggelegd voor Litouwen. Als winnaar plaatste de Verenigde Staten zich direct voor de Olympische Spelen van 2012.

Kwalificatie 
Turkije werd als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. Daarnaast werden de Verenigde Staten ook automatisch gekwalificeerd door de Olympische Spelen in 2008 te winnen.

De (meeste) andere teams konden hun plek winnen op de continentale toernooien die werden gespeeld. De FIBA nodigde nog 4 andere teams uit met een 'wild-card' om de benodigde 24 teams te halen.

Locaties 
Hier onder staat een lijst van de locaties waar het WK is gespeeld. Elke groep speelde zijn wedstrijden in één hal, net als de knock-outfase.

Loting 
Er vond op 15 december een loting gehouden om de groepen voor de voorrondes in te delen.

Groepsfase

Groep A (Kayseri)

Groep B (Istanboel)

Groep C (Ankara)

Groep D (İzmir)

Knock-outfase (Istanboel)

Classificatie

Vijfde tot achtste plaats

Eindrangschikking

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
  Kevin Durant

All-Star Team 
  Hidayet Türkoğlu
  Milos Teodosic
  Kevin Durant
  Luis Scola
  Linas Kleiza

Externe links 
 Officiële site

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 2010
Basketbal
Basketbal in Turkije